Fernando, spanyol és portugál férfikeresztnév
Személyek
 Fernando (1987) Fernando Francisco Reges, brazil labdarúgó
 Fernando (1992) Fernando Lucas Martins, válogatott brazil labdarúgó
 Fernando (1999) Fernando dos Santos Pedro, brazil labdarúgó
Művészet
 Fernando, Schubert-opera
 Fernando, ABBA-dal